John Becker kan henvise til:

 John Becker (komponist) - En komponist
 John Becker (designer) - En designer